Pany, mecanisme de metall que s'incorpora a portes i calaixos
 Pany (arma), fa referència a diferents tipus de mecanisme de certes armes emprats per a disparar-les
 Pany català, es pot referir com a mínim a tres tipus de panys fabricats i dissenyats a Catalunya.
 Model pany i clau, model emprat en enzimologia, on la clau seria el substrat i l'enzim el pany.
 Pany del Migdia, muntanya del municipi de Roquetes a la comarca de la Baix Ebre